Victoria Rodríguez, el nombre puede hacer referencia a:

Victoria Rodríguez (1931-2020), actriz española.
Victoria Rodríguez (1972), comunicadora, actriz y presentadora uruguaya.
Victoria Rodríguez (1995), tenista mexicana.
Victoria Rodríguez López (1991), patinadora argentina.